Smol'nij Sobor – chiesa di San Pietroburgo
 Istituto Smol'nyj – palazzo di San Pietroburgo